Curtet ist der Name folgender Personen:
 Curtet (Rugbyspieler), französischer Rugby-Union-Spieler 

Curtet ist der Familienname folgender Personen:

 Jacqueline Curtet (* 1955), französische Weitspringerin 
 Jean-Samuel Curtet (1932–2019), Schweizer Schriftsteller, Dramatiker, Dichter und Lehrer 
 Yvonne Curtet (* 1920), französische Weitspringerin